The Waiting Room è l'undicesimo album in studio del gruppo musicale britannico Tindersticks, pubblicato nel 2016.

Tracce
Follow Me – 2:45
Second Chance Man – 3:56
Were We Once Lovers? – 4:49
Help Yourself – 5:38
Hey Lucinda (featuring Lhasa de Sela) – 5:16
This Fear of Emptiness – 3:59
How He Entered – 4:46
The Waiting Room – 4:54
Planting Holes – 2:03
We Are Dreamers! – 5:21
Like Only Lovers Can – 4:33

Collegamenti esterni